In Country steht für:

 In Country, Originaltitel von Geboren in Amerika, Roman der US-amerikanischen Schriftstellerin Bobbie Ann Mason aus dem Jahr 1985
 In Country, Originaltitel von Zurück aus der Hölle, US-amerikanischer Film von Norman Jewison aus dem Jahr 1989